Па́суш (, ») — власна назва. Старопортугальською — Пасос.

Топоніми

Пасуш-де-Брандан
 Пасуш-де-Феррейра